Lacaya steht für folgende geographische Objekte in Bolivien:

 Lacaya (Caripuyo), Ort im Municipio Caripuyo, Departamento Potosí
 Lacaya (Pucarani), Ort im Municipio Pucarani, Departamento La Paz
 Kanton Lacaya, Kanton im Municipio Pucarani, Departamento La Paz